Romániai települések
 Aliceni, Buzău megyében
 Kistartolc, Szatmár megyében